Бреш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Бреш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Бреш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан